Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

France 
29e régiment d'artillerie
29e régiment de chasseurs à cheval
29e régiment de dragons
29e régiment d'infanterie
29e régiment d'infanterie légère
29e régiment d'infanterie de marine
29e régiment d'infanterie territoriale
29e régiment de marche
29e régiment de tirailleurs algériens
29e régiment de zouaves

Royaume de Prusse 
 d'infanterie « von Horn » ( d'infanterie rhénan)

Empire russe 
 29e régiment d'infanterie de Tchernigov

Homonymie d'unités militaires